

События 

 Вторжение в Англию короля Дании Свена I Вилобородого. Высадился в Южной Англии, затем утвердился в Денло, затем захватил Оксфорд и Винчестер. Неудача в Лондоне. Свен провозглашает себя королём Англии.
 Свен I Вилобородый, король Дании и Норвегии, берёт штурмом Лондон и после бегства Этельреда II становится королём Англии.
 Зима — Королевич Мешко, сын Болеслава Храброго, посетил Генриха II в Магдебурге.
 Начало года — тяжёлая болезнь Генриха II.
 Встреча Генриха II с Болеславом в Мерзебурге. Правители в очередной раз заключили мир. Болеслав сохранил за собой в качестве лена Лужицы и Мисьненские земли, то есть добился для себя полноправного княжеского статуса в рейхе. В ответ он обещал поддержать запланированный поход Генриха II на Рим.
 Октябрь — Армия Генриха II собралась в Аугсбурге для похода в Италию. Наряду с целым рядом высокопоставленных представителей церкви, среди которых, по-видимому, находился и брат короля — князь-епископ Аугсбурга Бруно, Генриха в походе впервые сопровождала Кунигунда.
 Рождество Генрих празднует в Павии, куда он направился сразу по приезде в Италию.
 Изгнание Бенедикта VIII из Рима антипапой Григорием VI.
 «Неверные» тюрки напали на Яркенд, но отражены карлуками.
 Поэтическая антология «Ваканроэйсю» в Японии.

Продолжающиеся события 
 1013—1014 — восьмая кампания Свена в Англии.
 1013—1014 — Антипапа Григорий VI.
 1013—1016 — Халиф Кордовы Сулейман.
 1013—1090 — Гранадский эмират.
 Около 1013—1110 — Эмират Сарагоса.

Русь 
 Поход Болеслава I Храброго на Русь.
 Женитьба киевского князя Святополка на Марине, дочери польского князя Болеслава Храброго. Заключён мирный договор.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1013 году
 Ицхак Альфаси, духовный лидер еврейства Испании и Северной Африки в XI веке.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1013 году
 Иоанн XVI, антипапа.

См. также

Примечания